Příjmení Carlsen nosí více významných osobností:

 Armand Carlsen (1905–1969) – norský rychlobruslař a cyklista
 Kenneth Carlsen (* 1973) – dánský tenista
 Magnus Carlsen (* 1990) – norský šachový velmistr

Související články 
 Carlsson
 Carl

Externí odkazy